Příjmení Van Buren nosí více významných osobností:

 Amelia Van Buren (1856–1942) – americká portrétní fotografka a malířka
 Angelica Van Burenová (1818–1877) – snacha 8. prezidenta USA Martina Van Burena a v letech 1837 až 1841 vykonávala funkci první dámy USA, neboť Van Buren byl od roku 1819 vdovec
 Hannah Van Burenová (1783–1819) – manželka 8. prezidenta USA Martina Van Burena
 Martin Van Buren (1782–1862) – 8. prezident USA
 Mick van Buren (* 1992) – nizozemský fotbalový útočník

Externí odkazy